Субханкулов — фамилия; имеет женскую форму Субханкулова.
 Субханкулов, Артур Рамилевич (род. 1992) — российский боксёр. мастер спорта
 Субханкулов, Магалим Акрамович (1920—1976) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 См. также 
 Субханкулово — село в Туймазинском районе Республики Башкортостан, центр Субханкуловского сельсовета.